

Codici 
 bol – codice ISO 639-3 della lingua bole
 BOL – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Bolivia
 BOL – codice ISO 3166-2:CO del Dipartimento di Bolívar in Colombia

Geografia 
 Bol – città della regione del Lago in Ciad
 Bol – comune dell'Isola di Brazza in Croazia
 Boľ – comune del distretto di Trebišov in Slovacchia

Persone 
 Bol Bol – cestista sudanese figlio di Manute Bo
 Cees Bol – ciclista su strada olandese nato nel 1995
 Femke Bol – velocista e ostacolista olandese
 Ferdinand Bol – pittore olandese del XVII secolo
 Hans Bol – pittore e artista fiammingo el XVI secolo
 Jetse Bol – ciclista su strada olandese nato nel 1989
 Manute Bol – cestista sudanese nato nel 1962
 Peter Bol – mezzofondista australiano
 Yach Bol – calciatore sudsudanese di ruolo difensore

Sigle 
 Ball of Light – fulmine globulare
 Bill of lading – polizza di carico

Altro 
 Bol Chatak – personaggio dell'universo espanso di Guerre stellari
 Bol d'Or – competizione motociclistica francese